

Ключ 72 (; Юнікод: і U+65E5) — ієрогліфічний ключ. Один із тридцяти чотирьох, що записується чотирма рисками.

Назви 
 ,  	rìzìpáng, жіцзіпан (ключ «знак сонця»).
 , nal ilbu, сарам інбу (ключ «сонце»)
 , nichi, hihen (ключ «сонце»)

Ієрогліфи

Джерела та література

Посилання 

  Таблиця ієрогліфічних ключів проекту Уніхань 
  Словник ієрогліфів з індексом ієрогліфічних ключів
  Японські назви ключів 

Ієрогліфічні ключі